Эрнст Маас (; 12 апреля 1856,  — 11 ноября 1929, Марбург) — немецкий филолог и педагог.

Профессор классической филологии в Марбурге.

Сочинения 
 Orpheus : Untersuchungen zur Griechischen, Romischen, Altchristlichen Jenseitsdichtung und Religion (Aalen : Scientia Verlag, 1974, 1895);
 Die Tagesgötter in Rom u. den Provinzen (1902);
 Griechen und Semiten auf d. Isthmus von Korinth (1903).

Примечания

Ссылки 
 

Преподаватели Марбургского университета
Преподаватели Грайфсвальдского университета